1990 és 2019 között nyolc polgármester-választást tartottak Nagyhegyesen.

A rendszerváltás óta nyolc választást megnyerve, Bajusz Istvánné a Hajdú-Bihar megyei község vezetője.

A választásokon a jelöltek száma jellemzően kettő volt, a hivatalban lévő vezető pedig mindig megmérettette magát. A jelöltek szinte minden esetben szervezeti támogatás nélkül szálltak versenybe a polgármesteri székért. A választási részvétel 45% és 65% között mozgott.

Háttér 

A két és félezer fős település Hajdú-Bihar megye középső részén található. A község 1952-ben jött létre az addig Debrecenhez tartozó területekből. 2013 óta a Hajdúszoboszlói járás része.

A nyolcvanas évek közepén Kiss József volt a községi tanács elnöke, tőle vette át a falu vezetését, 1987 közepén Bajusz Istvánné Czaga Éva Mária.

Alapadatok 

A települési önkormányzati választásokon jellemzően két-két jelölt szállt versenybe a polgármesteri tisztségért, a hivatalban lévő vezető pedig minden választáson rajtvonalhoz állt.

Az átlagos részvételi hajlandóság 55% körül mozgott, viszonylag nagy kilengésekkel: 2006-ban például 63% fölé emelkedett, míg 2019-ben alig haladta meg a 46%-ot. (Az 1990-es választásokról nem állnak rendelkezésre részletes adatok.)

A település lakóinak a száma 2500 és 2800 körül mozgott a rendszerváltás utáni negyedszázadban. A választójogosultak száma folyamatosan nőtt, 1994-ben még csak alig 1900 fölött, 2019-ben pedig már 2300 fölött járt.

Időközi polgármester-választásra nem került sor.

Választások

Polgármester

Jegyzetek

Források 
  – az egyes választások hivatalos honlapjai (1998-tól kezdve)
  – választástörténeti honlap (egységes szerkezetben, 1994-től kezdve)
 – nyersadatok, szöveges fájlformátumokban (1990-től 2010-ig)

Kapcsolódó szócikkek 
 Nagyhegyes
 Helyi önkormányzati választások

Nagyhegyes